Финал Кубка Греции по футболу 2013/2014 состоялся 26 апреля 2014 года. «Панатинаикос» переиграл «ПАОК» со счётом 4:1 и стал обладателем Кубка Греции.

Путь к финалу

Финал

Примечания

Ссылки 
 Протокол матча на soccerway.com

2015
Греция
Матчи ФК «Панатинаикос»

События 26 апреля
Апрель 2014 года
Спорт в Греции в 2014 году
ФК ПАОК
Спортивные соревнования в Афинах